Remolino kan syfta på:

Antarktis 

 Remolino (kulle),

Colombia 

 Remolino (kommun), Magdalena, 
 Remolino (ort), Magdalena,